Ойрат может означать:
 Ойрат — представитель западной группы монголов периода средневековья.
 Ойрат — ранее существовавшее название села Морское.

См. также 
 Ойроты